Alan – comune francese
 Alan – azienda di biciclette italiana
 Alan – personaggio dei Pokemon